Эрнст Бруно Эвальд Брейдер (, 24 июля 1907, Выборг — 13 апреля 1995, Хельсинки) — финский шахматист, шахматный композитор, журналист, литератор и функционер. В составе сборной Финляндии участник неофициальной шахматной олимпиады.

Биография 
Получил инженерное образование. Много лет проработал в компании «VR Group».

Увлекся шахматами в 1925 г., когда стал решать шахматные задачи. С 1928 г. участвовал в соревнованиях Выборгского шахматного клуба. Неоднократно выигрывал клубные турниры. В 1933 г. в карельской газете опубликовал свою первую задачу.

После Советско-Финской войны 1939—1940 гг. жил в Хельсинки. На короткое время вернулся в Выборг только во время войны 1941—1944 гг. В это время единственный раз стал чемпионом родного города. После окончания войны снова жил в Хельсинки. Состоял в Хельсинкском шахматном клубе и участвовал в местных соревнованиях. Также играл по переписке.

С 1950 г. состоял в Железнодорожном шахматном клубе. Пять раз выигрывал шахматный чемпионат «VR Group».

В последующие годы больше занимался шахматной композицией: составлял задачи и был судьей конкурсов. Много раз участвовал в финских чемпионатах по композиции и международных конкурсах. В течение всей жизни составил около 100 задач (67 опубликовал). Некоторые задачи были включены в «Альбом ФИДЕ».

Сделал хорошую карьеру на административной работе в шахматных организациях. С 1933 по 1939 гг. был казначеем и членом совета Выборгского шахматного клуба. В 1955—1958 гг. был членом Хельсинкского совета Шахматной федерации Финляндии. В 1955—1956 гг. входил в совет Шахматной федерации Финляндии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Выборгской губернии
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Финляндии
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века
Шахматные композиторы Финляндии
Шахматные функционеры
Инженеры Финляндии
Журналисты Выборга
Спортсмены Выборга